Tabellen visar resultatet av riksdagsvalet i Sverige 1988:

"Fyrstadskretsen" bestod av Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg. Av de 39 utjämningsmandaten fick Moderaterna 5, Folkpartiet 6, Socialdemokraterna 8, Vänsterpartiet 8 och Miljöpartiet 12 mandat.
Källa: SCB

R1988
Politik i Sverige 1988